Влади́мир Пастухо́в:
 Пастухов, Владимир Борисович (род. 1963) — российский политолог, публицист и юрист.
 Пастухов, Владимир Дмитриевич (1934—1999) — советский и российский лимнолог, известный исследователь байкальской нерпы.
 Пастухов, Владимир Павлович (1937—2021) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Пастухов, Владимир Павлович (1952—2021) — директор завода ПО «Севмаш».